Мана́ус — слово португальского происхождения берущее своё начало от бывшего индейского племени манао. Является рядом географических объектов и др.

 Манаус — город и муниципалитет в Бразилии, столица штата Амазонас.
 Манаус  — агломерация в Бразилии, штат Амазонас
 Манаус — микрорегион в Бразилии, входит в штат Амазонас. 
 Манаус (футбольный клуб)

Примечания